«Ви́нни-Пух идёт в го́сти» — советский рисованный мультипликационный фильм.

Второй мультфильм-экранизация по одноимённой сказке А. Милна.

Серия мультфильмов:
 Винни-Пух (1969)
 Винни-Пух идёт в гости (1971)
 Винни-Пух и день забот (1972)

Сюжет 
Как-то утром Винни-Пух не спеша прогуливался с Пятачком и сочинял новую песенку. В этот момент Пуху пришла идея пойти к кому-нибудь в гости. Они идут наугад, напевая песню «Кто ходит в гости по утрам», сочинённую Пухом. Наконец, приходят к норе Кролика. Хотя они пришли незваными, Кролик принимает друзей и угощает мёдом и сгущённым молоком. Пух съедает все припасы Кролика и, попытавшись вылезть наружу, застревает в норе из-за распухшего живота. Вытащить его невозможно, и Кролик предлагает ждать неделю, пока Винни похудеет. В этот момент Пух чихает и говорит, что он похудел, после чего Кролик и Пятачок его вытаскивают. Теперь он понял, что не стоит слишком долго засиживаться в гостях, чтобы не попасть в «безвыходное положение».

Создатели 
 Авторы сценария: Борис Заходер, Фёдор Хитрук
 Режиссёр — Фёдор Хитрук
 Композитор — Моисей Вайнберг
 Художники-постановщики: Владимир Зуйков, Эдуард Назаров
 Оператор — Михаил Друян
 Звукооператор — Георгий Мартынюк
 Мультипликаторы: Светлана Жутовская, Эльвира Маслова, Мария Мотрук, Геннадий Сокольский, Игорь Подгорский, Валерий Угаров

Роли озвучивали

Награды 
 1976 — Государственная премия СССР, режиссёру Фёдору Хитруку.

Выпуски 
 В 1990-е годы на аудиокассетах изданием Twic Lyrec были выпущены аудиосказки с сериями мультфильмов о Винни-Пухе с текстом Александра Пожарова.

Литература

Ссылки 
 «Винни-Пух идёт в гости» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Винни-Пух — смотрели все, все, все Наш фильм.ру
 Кадры из мультфильма
 Памятник героям мультфильма в Москве

Рисованные мультфильмы СССР 1971 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы по сценариям Бориса Заходера
Мультфильмы о Винни-Пухе
Мультфильмы о животных
Короткометражные мультфильмы